Hans (wyspa) – wyspa leżąca między Grenlandią a Kanadą
 Hans (Marna) – miasto i gmina we Francji
 niemieckie zdrobnienie imienia Johannes oraz osobne imię niemieckie
 HANS – system bezpieczeństwa stosowany w Formule 1
 Przemysław Frencel, pseudonim Hans – autor tekstów, wokalista, członek Pięć Dwa i Luxtorpedy
 Yans (oryg. Hans) – seria komiksowa

Zobacz też 
 
 Hanys